Zakrzewko ist ein polnischer (auch: deutscher) Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Zakrzewko (Pasłęk), Ort im Powiat Elbląski, bis 1945: Vogelsang, Kreis Preußisch Holland, Ostpreußen
 Zakrzewko (Kozłowo), Ort im Powiat Nidzicki, bis 1945: Klein Sakrau, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Großpolen:
 Zakrzewko (Duszniki), Ort im Powiat Szamotulski, vor 1945: Zakrzewko, Kreis Samter, Posen
 Zakrzewko (Zbąszyń), Ort im Powiat Nowotomyski, vor 1945: Zakrzewko, 1913 bis 1920 und 1939 bis 1945 Bendorf, Kreis Meseritz, Posen
 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Zakrzewko (Łysomice), Ort im Powiat Toruński, vor 1945: Zakrzewko, Kreis Thorn, Westpreußen
 Woiwodschaft Masowien:
 Zakrzewko (Gozdowo), Ort im Powiat Sierpecki

Siehe auch: Zakrzewo, Zakrzów